Joseph Albert peut désigner :
 Joseph Albert (1825-1886), un photographe allemand ;
 Joseph Albert, surnommé Albert Libertad (1875-1908), un militant anarchiste français ;
 Joseph Albert (1931-1991), un viticulteur, syndicaliste et homme politique français.

Voir aussi 
 Jos Albert (1886-1981), un peintre belge
 Joseph d'Albert (1721-1790), un magistrat français